Rue de la Muette à Lyon ;
 Rue de la Muette, ancienne voie de l'ancien  de Paris.
 Rue de la Muette, ancienne voie du 16e arrondissement de Paris.